Едуард Чорний Принц (1330–1376) — британський монарх
 «HMS Prince» — британський корабель
 «Чорний принц» — британський експериментальний важкий танк підтримки піхоти періоду Другої світової війни.
 «Чорний принц» — фільм Бориса Хмельницького
 сорт помідорів

Топоніми 
 Чорний принц — гора (3405 м) в Адміралтейських горах (Трансантарктичні гори, Земля Вікторії, Східна Антарктида)

Див. також 
 Раду Негру («Чорний воєвода») — легендарний засновник Волоського князівства.
 Принц (значення)
 Принцеса (значення)

Багатозначні терміни